hrabstwo Turner (ang. Turner County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Turner (ang. Turner County) w USA, w stanie Dakota Południowa